Steinbruchbächle ist der Name folgender Fließgewässer:

 Steinbruchbächle (Bachtobelbach), linker Zufluss des Bachtobelbachs (zum Seegraben) nahe dem Häuserhof von Dettighofen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Steinbruchbächle (Waschbach), linker Zufluss des Waschbachs (zum Kocher) in Steinbach, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steinbruchbach